Lepturinae é uma subfamília de coleópteros da família Cerambycidae.

Tribos
 Tribo Desmocerini Blanchard, 1845
 Tribo Encyclopini LeConte, 1873
 Tribo Lepturini Latreille, 1802
 Tribo Oxymirini Danilevsky, 1997
 Tribo Rhagiini Kirby, 1837
 Tribo Rhamnusiini Sama, 2009
 Tribo Sachalinobiini Danilevsky, 2010
 Tribo Teledapini Pascoe, 1871
 Tribo Xylosteini Reitter, 1913

Lepturinae
Subfamílias de cerambicídeos